Libero kan syfta på:

 Libero (blöjor) – en märke på blöjor från Essity
 Libero (bandy) – en position i bandy
 Libero (fotboll) – en position i fotboll
 Libero (volleyboll) – en position i volleyboll